

Коротояк — село, Острогозький район, Воронезька область
 Коротояк — село, Хабарський район, Алтайський край